Příjmení Kohák nosí více různých osobností:

Alexandr Kohák, český výtvarník a galerista
Erazim Kohák (1933–2020), český filosof a spisovatel
Jakub Kohák (* 1974), český herec a režisér